Hoh o HOH puede referirse a:
 La tribu Hoh, de indígenas norteamericanos;
 la selva Hoh, una selva estadounidense ubicada en el área que habita la tribu homónima;
 la molécula de agua, por su fórmula desarrollada (Hidrógeno-Oxígeno-Hidrógeno);
 Hilmar Örn Hilmarsson, por su sigla HÖH;
 Head Over Heels (álbum de ABBA);
 Head Over Heels (película); o
 Head Over Heels (videojuego).